Шърман може да се отнася за:
 Хора
 Синди Шърман (р. 1954), американска режисьорка

 Селища в САЩ
 Шърман (Тексас)

 Окръзи в САЩ
 Шърман (окръг, Канзас)
 Шърман (окръг, Небраска)
 Шърман (окръг, Орегон)
 Шърман (окръг, Тексас)

 Други
 М4 Шърман, американски танк